Motala AIF Serneke Allebike er et svensk cykelhold, der fra 2022 cykler i UCI kontinental-klassen. Holdet blev etableret i 2022 af Motala AIF CK fra Motala.

Holdet

2022

Referencer

Eksterne henvisninger 
 

Cykelhold fra Sverige
Etableret i 2022
Östergötlands län